Освітологія — науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти.
 Освітологія (журнал) — польсько-український журнал

Примітки